

Geografia
Antartide
 Kendall Basin – circo glaciale all'estremità dei Monti Herbert, Catena di Shackleton

Stati Uniti d'America
 Kendall – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
 Kendall – città della Contea di Orleans, New York
 Kendall – census-designated place della Contea di Whatcom, Washington
 Kendall – città della Contea di Lafayette, Wisconsin
 Kendall – villaggio della Contea di Monroe, Wisconsin

Onomastica
 Kendall – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Amos Kendall – politico statunitense
 Cy Kendall, propr. Cyrus Willard Kendall – attore statunitense
 George Wilkins Kendall – scrittore e giornalista statunitense
 Henry Way Kendall – fisico statunitense
 Howard Kendall – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Kay Kendall – attrice britannica
 Levon Kendall – cestista canadese
 Liz Kendall, propr. Elizabeth Louise Kendall – politica britannica
 Luke Kendall – cestista australiano
 Maurice George Kendall – statistico britannico
 Pete Kendall – giocatore di football americano statunitense
 Suzy Kendall – attrice britannica
 Tony Kendall – attore italiano
 William Kendall – attore inglese

Altro
 Ralph Kendall – personaggio immaginario di una omonima serie a fumetti

Pagine correlate
Contea di Kendall
Henry Kendall